Алекса́ндр Алексе́евич Иванюшин (; род. 7 сентября 1995 года, Кохтла-Ярве, Эстония) — российский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
В футбол пришел в 2007 году в клуб «Алко» из Кохтла-Ярве, с 2011 по 2014 год играл за взрослые команды этого же города «Лоотус» и «Ярве».

В 2014 году впервые сыграл в высшей лиге Эстонии за клуб «Локомотив» из Йыхви, а в 2015 перешел в другую команду из Премиум лиги «Калев» (Силламяэ). В марте 2018 года стал играть за команду «Ярве» из города Кохтла-Ярве. В мае был признан лучшим игроком апреля Первой лиги Б.

В январе 2019 года подписал контракт с таллинским клубом «Нымме Калью». Дебютировал за команду 3 августа в игре против команды Курессааре, где вышел на замену на 65 минуте. В феврале 2020 года на правах аренды перешел в клуб «Нарва-Транс».

С 2022 года выступает за «Харью» (Лаагри), с которым в том же году стал победителем первой лиги.

Тренерская 
1 октября 2017 года стал тренером в детской футбольной школе «Ноова» из Йыхви. В апреле 2018 года получил тренерскую лицензию категории «D» Эстонского футбольного союза.

Статистика

Клубная статистика

Достижения

Командные 
 «Калев (Силламяэ)»
  Финалист Кубка Эстонии (1): 2015/16
 «Нымме Калью»
 Бронзовый призёр чемпионата Эстонии (1): 2019
 «Нарва Транс»
  Финалист Кубка Эстонии (1): 2019/20
  Финалист Суперкубка Эстонии (1): 2020

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Лоотус»
Игроки ФК «Феникс» Йыхви
Игроки ФК «Калев» Силламяэ
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Нымме Калью-2»
Игроки ФК «Нарва-Транс»
Игроки ФК «Харью»
Футбольные тренеры России